Сентія— мати Скрибонії, теща Августа

Біографія
Про дитинство відомо обмаль. Походила з роду Сентіїв, донька Гая Сентія. Трохи пізніше вийшла заміж за  Луція Скрибонія Лібона (претора). Сентія народила дочку Скрибонію, дружину Октавіана Августа. Стосовно другої дитини є заперечення. Вона була другою жінкою Луція. Його перша дружина, ім'я якої невідоме народила йому сина, старшого брата Скрибонії,але виховала його мачуха. Все ж, є твердження, що саме Сентія є біологічною матір' ю Луція Скрибонії Лібона, римського консула 34 року до н.е.